Жанры аниме и манги — группы произведений аниме и манги, выделяемые на основе сходных черт их внутреннего строения.

Многие из жанров являются схожими с литературными для манги и жанрами кино для аниме, но выделяют также специфические для данного вида произведений.

По целевой аудитории 
 Кодомо, полностью  и  — манга и аниме, предназначенные для детей до 12 лет. Отличительная особенность этого жанра — в его «детскости», отсутствии (иногда просто сильно упрощено) идейного наполнения. Сюда же можно добавить характерный рисунок. Часто кодомо-аниме очень близко к европейской или американской анимационной школе и сильно отличается от других видов аниме не только по рисунку, но и по построению сериала. Более того, неопытный глаз вряд ли отличит работу японских мастеров от других работ того же плана. Однако, все мультсериалы такого рода, при условии, что они создавались в Японии, принято считать одной из разновидностей аниме. Кодомо обычно рисуется без проявлений жесткости и грубости, часто несёт развлекательный характер. Примерами таких работ являются «Пчёлка Майя», «Грендайзер», «Гонщик Спиди».
 Сёнэн — аниме для старших мальчиков и юношей (с 12 до 16-18 лет). Основные признаки жанра: быстрое развитие и ярко выраженный динамизм сюжета (особенно в сравнении с сёдзё). Произведения содержат множество юмористических сцен, основываются на темах крепкой мужской дружбы, любого вида соперничества в жизни, спорте или в боевых искусствах (например, Dragon Ball Z, Rurouni Kenshin). Девушки и женщины в сёнэн аниме часто изображаются преувеличенно красивыми и сексуальными, такое гипертрофирование служит для наилучшего проявления мужественности главных героев. Как вариант, множество красивых девушек стараются привлечь внимание одного героя (Tenchi Muyo!, Love Hina, Rosario+Vampire). Соответственно, поджанрами жанра сёнэн являются сэнтай, рассказывающий о приключениях небольшой постоянной команды персонажей (традиционно из 5 человек), борющихся с кем-либо или с чем-либо; спокон, повествующий о юных спортсменах, добивающихся успеха путём воспитания в себе воли к победе; гарем, в котором персонаж мужского пола оказывается окружён большим количеством женщин. Для юношей более старшего возраста (например, студентов) существует отдельный жанр «сэйнэн».
 Сёдзё — аниме и манга для старших девочек и девушек (с 12 до 16-18 лет). В сюжете сёдзё аниме, как правило, присутствуют любовные отношения разной степени близости, в зависимости от возраста целевой аудитории, большое внимание уделяется развитию образов персонажей. Как характерные черты можно отметить: преувеличенная условность рисунка (гротеско-юмористическая) или же, наоборот, утончённо-романтическая. Герои мужского пола выделяются внешними данными (Weiss Kreuz). Поджанром сёдзё является махо-сёдзё, рассказывающий о приключениях девочек, наделённых магической силой (например, «Сейлор Мун»). Реже встречается реверс-гарем, обратный гарем, когда одна девушка окружена парнями («Гостевой клуб лицея Оран»).
 Сэйнэн — аниме для взрослых мужчин (от 18 до 25-40 лет). Характерными чертами этого жанра являются элементы психологии, сатиры, эротики, больше внимания уделяется развитию персонажей. Сэйнэн иногда путают с сёнэн, однако произведения в этом жанре реалистичнее и мрачнее (Maison Ikkoku, Ghost in the Shell), а сюжет не завязан на романтической истории, хотя любовная история может присутствовать (Monster, Berserk). В редких случаях аниме или манга в жанре сэйнэн нацелены на бизнесменов в возрасте более 35-40 лет.
 Дзёсэй — аниме или манга для женщин. Сюжет чаще всего описывает повседневную жизнь женщины, живущей в Японии. Как правило, часть повествования отводится под события из школьной жизни главной героини (именно в это время она знакомится с другими действующими лицами и происходит завязка сюжета). Стиль рисунка, используемый в дзёсэе, немного более реалистичен, чем в сёдзё, однако сохраняет в себе некоторые его характерные особенности. Опять-таки, в отличие от сёдзё, любовные отношения изображены в дзёсэе намного более проработанно (Paradise Kiss, Honey and Clover).

По сеттингу 
 Апокалиптика — разновидность аниме и манги, повествующая о наступлении конца света.
 Боевик — жанр, изобилующий сценами боевого противостояния.
 Боевые искусства (какуто манга) — жанр аниме, сюжет которого связан с противостоянием мастеров различных боевых искусств. Изначально поджанр спортивных историй.
 Детектив (суири манга) — жанр, описывающий исследование и раскрытие загадочного происшествия (обычно преступления) или серии необычных происшествий. Манга в этом жанре начала появляться в 1950-е годы.
 Полицейский боевик — жанр, описывающий действия полиции по вычислению и ловле преступника.
 Школьный детектив — жанр произведений, в котором в роли детективов выступают персонажи-школьники.
 Добуцу — аниме о человекоподобных «пушистых» существах. Происходит от японского слова «добуцу» (), что означает «животное».
 Драма — жанр драматико-трагического повествования. Встречается в аниме редко. Один из основных признаков — отсутствие ярко выраженного «счастливого конца».
 Идолы — аниме, действие которого связано с поп-звездами и музыкальным бизнесом.
 Икудзи — жанр аниме и манги, в котором повествование строится вокруг необходимости заботиться о ребёнке.
 Исторические произведения (рэкиси манга) — жанр произведений, характеризующийся тем, что их действия разворачиваются на фоне реальных исторических событий. Популярным сеттингом являются Западная Европа и Британия, но большинство таких произведений разворачивается в Японии.
 Дзидайгэки — историческая драма, действие которой разворачивается на фоне событий из истории Японии, чаще всего, но необязательно, в период Эдо.
 Самурайский боевик (тямбара) — историко-приключенческий жанр произведений о сражениях самураев и ниндзя.
 Кайто (также phantom thieves — «таинственные/призрачные воры») — жанр произведений, в котором основными действующими лицами являются мастерские воры. Появление жанра вдохновлено работами западных авторов, таких, как Морис Леблан и Уильям Хорнунг, а также легендами о таких героях, как Робин Гуд или Исикава Гоэмон. Герои произведений жанра обычно мастера иллюзий и маскировки, объявляют о своих преступлениях заранее и избегают насилия. Возбуждение от проведённых операций, переодевание персонажей, умные гаджеты, сложные ловушки и противостояние между вором и преследующим его детективом, всегда отстающим лишь на полшага, — главные элементы жанра.
 Киберпанк — жанр, рассказывающий о мире будущего, в котором жизнь определяют компьютерные технологии. Часто картины такого будущего представлены мрачными и антиутопическими.
 Комедия — жанр, характеризующийся наличием юмористических сцен, в том числе пародий, комедии положений, словесных и прикладных шуток.
 Махо-сёдзё — жанр сёдзё, рассказывающий о приключениях девочки, обладающей магическими способностями, «девочки-волшебницы». Основы жанра были заложены двумя произведениями — «Ведьма Салли» и Himitsu no Akko-chan, и позже расширены при совмещении с жанром сэнтай в «Сейлор Мун». Со временем, кроме магических способностей главной героини, к описанию жанра добавились и другие заметные элементы — перевоплощения, специальные костюмы, сокрытие настоящей личности и наличие животного-маскота. Первые из них делают жанр схожим с историями супергероев. Произведения этого жанра концентрируются на проблемах женского взросления. В то же время несмотря на то, что жанр относится к сёдзё, некоторые произведения в этом жанре создаются с ориентацией на мужскую аудиторию.
 Моэ — сленговое обозначение, появившееся в 1990-х годах, для жанра произведений, в которых центральными персонажами являются юные и милые героини. В отличие от лоликона моэ фокусируется на платонических отношениях и повседневных ситуациях и часто описывается как «милое, просто чтобы быть милым» ().
 Ме́ха — жанр, характеризующийся активным использованием «гигантских боевых человекоподобных роботов», как правило, самодвижущихся, не имеющих реальных прототипов, обозначаемых этим же словом.
 Мистика — жанр, рассказывающий о взаимодействии людей с сверхъестественными силами, не поддающимся логичному описанию, в отличие от магии в фэнтези. Часто подобное взаимодействие влечет различные моральные проблемы.
 Научная фантастика (НФ) — произведение, действие которого связано с существованием и использованием техники, не существовавшей на момент создания этого аниме (межзвёздных космических кораблей, бластеров и т. д.) Обычно произведения в этом жанре излагают возможную историю будущего человечества, часто сюжеты связаны с контактами с пришельцами.
 Космическая опера — разновидность научной фантастики, концентрирующаяся на войнах, проходящих с активным использованием космических кораблей.
 Отаку — разновидность аниме, содержащая ссылки на жизнь и деятельность отаку.
 Парапсихология — жанр аниме, действие которого связано с парапсихическими силами (телепатия, телекинез, гипноз).
 Паропанк/Стимпанк (от ) — жанр аниме и манги, рассказывающий об альтернативных нашему мирах, находящихся на уровне технического развития Европы конца XIX века. Этот период характеризуется началом революции технических средств передвижения — появление дирижаблей, аэропланов, паровозов, пароходов, паровых автомобилей и всего, что может работать за счет паровых технологий. Паропанк возник как альтернатива киберпанку. Если киберпанк обычно основывается на футуристической эстетике, то паропанк — на эстетике ретро.
 Повседневность — жанр, повествующий о жизни обычных людей, чаще всего японцев среднего класса.
 Постапокалиптика — разновидность аниме и манги, повествующая о жизни после конца света.
 Психологический триллер — жанр аниме, описывающий «злоключения человеческой души». Попадая в тяжелые ситуации, герои таких аниме переживают сложные и непредсказуемые психологические изменения.
 Путешествие между мирами (или исэкай) — жанр, в котором главный герой или герои перемещаются между параллельными мирами, обычно между современной Японией и фэнтези-миром. Одними из первых классических представителей жанра, появившихся до начала 1990-х годов, обозревателем Anime News Network Майком Тулом выделяются Fire Tripper, Aura Battler Dunbine и Genmu Senki Leda.
 Романтика — жанр, повествующий о любовных переживаниях.
 Рыболовная манга (цури манга) — жанр произведений, связанных с рыбной ловлей. Классическим примером может служить Tsuru-Baka Nisshi.
 Семейная манга (кадзоку манга) — жанр манги, рассказывающий о жизни семьи и детей в ней. Некоторые из самых продолжительных произведений относятся к этому жанру, например, Sazae-san.
 Сказка — жанр аниме, чаще всего кодомо, экранизация классических сказок.
 Социальный фильм — аниме, рассматривающее актуальные общественные проблемы современности. Нечистые на руку политики, коррумпированные чиновники, лидеры профсоюзов, задержанная или вовсе не выплаченная зарплата, бюрократические махинации и общее народное недовольство по этому поводу составляют главную сюжетную интригу социальных фильмов.
 Спокон — жанр, повествующий о юных спортсменах, добивающихся успеха благодаря своей воле к победе. Название является объединением слов «спорт» и «кондзё» («сила воли»).
 Токусацу — жанр о противостоянии диких монстров и странных супергероев. Изначально обозначал японские игровые фильмы и сериалы с обилием спецэффектов, но позже стал обозначать и другие продукты, выполненные на их основе или с использованием схожих штампов.
 Сэнтай — жанр, рассказывающий о приключениях небольшой постоянной команды персонажей, сражающейся против кого-то или чего-то. Описывает тип японских сериалов, в которых персонажи одеваются в маски и костюмы разных цветов, в частности команду из пяти «разноцветных» персонажей, часто имеющих в своем распоряжении гигантского робота.
 Фэнтези — жанр произведений, рассказывающий о мирах, которыми правит «меч и магия» в противовес технологии в научной фантастике. Кроме людей, персонажами часто являются разнообразные мифологические существа — эльфы, гномы, драконы, а также боги и демоны.

Жанры эротики 
 Бара — жанр аниме и манги, описывающий мужские гомосексуальные отношения и предназначенный для мужчин-гомосексуалов.
 Лоликон — жанр аниме, описывающий сексуальные отношения, в которые вовлечены несовершеннолетние — или выглядящие такими — женские персонажи. Жанр зародился в 1980-е годы. Его название образовано от «комплекс Лолиты».
 Рэдикоми (от ) — сексуальная манга, ориентирующаяся на женщин, поджанр дзёсэй-манги. Изначально термин использовался как синоним дзёсэй-манги и иногда встречается в таком значении в Японии до сих пор.
 Сёдзё-ай — жанр аниме, описывающий любовь девушки к девушке. Отличается от юри отсутствием откровенных сцен.
 Сёнэн-ай — жанр аниме, описывающий любовь привлекательных мужчин или юнош друг к другу, является поджанром сёдзё-манги. Отличается от яоя отсутствием откровенных сцен.
 Сётакон — жанр аниме, описывающий сексуальные отношения, в которых участвуют несовершеннолетние — или выглядящие такими — мальчики. Название образовано от «комплекс Сётаро», где Сётаро — главный герой манги Tetsujin 28-go.
 Кинсёта () — поджанр сётакона, в котором участвуют юноши среднего школьного возраста с крепкой, не по годам развитой мускулатурой.
 Хентай — жанр аниме, в котором содержатся эротические или порнографические сцены.
 Этти — жанр аниме, ключевой особенностью которого является показ эротических сцен. В отличие от хентая этти не показывает сексуальные отношения напрямую, фансервис — использование различных намёков на эротику, например, показ персонажей (как правило женского пола, поскольку целевой аудиторией этти являются юноши) в двусмысленных позах, использование таких ракурсов обзора, при которых зритель видит нижнее бельё персонажа (панцушот), акцент на грудь и ягодицы, которые часто изображаются в преувеличенном виде, различные неловкие ситуации, в которые попадает мужской персонаж (случайное появление в женской бане или раздевалке, падение на девушку и т. п.).
 Юри — жанр аниме и манги, описывающий женские лесбийские отношения.
 Яой — жанр аниме и манги, описывающий мужские гомосексуальные отношения. Работы этого жанра предназначены для женской аудитории.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья «Виды и жанры аниме» на сайте «Аниме и манга в России» 

Жанры аниме и манги